Francesco Sforza (1401-1466), primo duca di Milano della dinastia Sforza;
Francesco Maria Sforza (1491-1512), detto il duchetto, figlio di Gian Galeazzo Maria Sforza;
Francesco II Sforza (1495-1535), figlio di Ludovico il Moro e ultimo duca di Milano della dinastia Sforza;
Francesco Sforza (cardinale), (1562-1624), cardinale di Santa Romana Chiesa.